Hamoudi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Hamoudi (* 1990), ägyptischer Fußballspieler
 Ali Hamoudi (* 1986), iranischer Fußballspieler
 Humam Hamoudi, irakischer Politiker